Důl Václav může být:

 Důl Václav (Krbice) – zaniklý hnědouhelný důl u Krbic
 Důl Václav (Poruba) – zaniklý černouhelný důl v Porubě
 Důl Václav Nosek – uzavřený důl v Oslavanech, dříve důl Kukla